Посольство Демократической Социалистической Республики Шри Ланка в Российской Федерации — официальная дипломатическая миссия Шри-Ланки в России, расположена в Москве в Мещанском районе на улице Щепкина.

 Адрес посольства: 129090, Москва, улица Щепкина, дом 24
 Тел.: +7 (495) 688—1620, +7 (495) 688-16-51, +7 (495) 688-14-63
 Факс: (+7 495) 688—1757
 Проезд: станция метро «Проспект Мира».
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри Ланка в Российской Федерации — профессор Джанита Абевикрема Лиянаге 
 Индекс автомобильных дипломатических номеров: 070..

Здание посольства 
Посольство располагается в особняке Болотновых (конец 1890-х, архитектор С. М. Гончаров). В начале XIX века участок, на котором он построен, входил в состав владения купцов Болотновых. Купец Болотнов до поры оставлял участок незастроенным, а затем построил фабрику. Однако в конце XIX века, после смерти купца, наследники упразднили фабрику и разделили владение на две части. Большая из них была продана — на ней, по проекту архитектора Г. А. Гельриха, был построен крупномасштабный доходный дом Е. Н. Шевлягиной (№ 22), на оставшейся части, по проекту архитектора С. М. Гончарова, был построен роскошный особняк в стиле эклектики (№ 24). К декоративным элементам особняка относятся фриз с многофигурным барельефом и чугунная решётка въездных ворот.
Во дворе со стороны улицы летом 2011 года установлена статуя Будды.

Отделы посольства 
 Консульский отдел
 Торговый отдел
 Чайное бюро
 Туристический отдел
 Военный отдел

Аккредитация 
Кроме России, посольство Шри-Ланки в Москве представляет интересы Шри-Ланки в следующих странах: Белоруссия, Армения, Молдавия, Узбекистан и Казахстан.

Посольство не имеет аккредитации для Мальдивской Республики. Информация, представленная в интернете, устаревшая и неверная.

См. также 
 Список дипломатических миссий Шри-Ланки
 Российско-шри-ланкийские отношения
 Список дипломатических миссий в Москве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства
 Тхеравада.ру

Шри-Ланка
Мещанский район
Российско-шри-ланкийские отношения